Hyaenodontidae — родина вимерлих м'ясоїдних ссавців у межах вимерлого ряду Hyaenodonta. Гієнодонтиди виникли на початку еоцену і збереглися до початку міоцену.

Класифікація 
 родина: †Hyaenodontidae 
 рід: †Boritia 
 †Boritia duffaudi 
 рід: †Neosinopa 
 †Neosinopa gobiensis 
 рід: †Praecodens 
 †Praecodens acutus 
 рід: †Preregidens 
 †Preregidens langebadrae 
 рід: †Protoproviverra 
 †Protoproviverra palaeonictides 
 (без рангу): †Cynohyaenodon/Quercytherium клада
 рід: †Cynohyaenodon (парафілетична група) 
 †Cynohyaenodon cayluxi 
 †Cynohyaenodon lautricensis 
 †Cynohyaenodon ruetimeyeri 
 †Cynohyaenodon smithae 
 †Cynohyaenodon trux 
 рід: †Paracynohyaenodon 
 †Paracynohyaenodon magnus 
 †Paracynohyaenodon schlosseri 
 рід: †Quercytherium 
 †Quercytherium simplicidens 
 †Quercytherium tenebrosum 
 (без рангу): †Eurotherium клада
 рід: †Alienetherium 
 †Alienetherium buxwilleri 
 рід: †Cartierodon 
 †Cartierodon egerkingensis 
 рід: †Eurotherium (парафілетична група) 
 †Eurotherium mapplethorpei 
 †Eurotherium matthesi 
 †Eurotherium theriodis 
 рід: †Paenoxyaenoides 
 †Paenoxyaenoides liguritor 
 рід: †Prodissopsalis 
 †Prodissopsalis eocaenicus 
 (без рангу): †Leonhardtina клада
 рід: †Leonhardtina 
 †Leonhardtina godinoti 
 †Leonhardtina gracilis 
 †Leonhardtina meridianum 
 (без рангу): †Matthodon клада
 рід: †Matthodon 
 †Matthodon menui 
 †Matthodon peignei 
 †Matthodon tritens 
 (без рангу): †Oxyaenoides клада
 підродина: †Oxyaenoidinae  (syn. Francotheriini )
 рід: †Oxyaenoides 
 †Oxyaenoides aumelasiensis 
 †Oxyaenoides bicuspidens 
 †Oxyaenoides lindgreni 
 †Oxyaenoides schlosseri 
 підродина: †Hyaenodontinae 
 рід: †Consobrinus 
 †Consobrinus quercy 
 рід: †Propterodon (парафілетична група) 
 †Propterodon morrisi 
 †Propterodon paganensis 
 †Propterodon tongi 
 †Propterodon witteri 
 триба: †Epipterodontini 
 рід: †Epipterodon 
 †Epipterodon hyaenoides 
 рід: †Immanopterodon 
 †Immanopterodon acutidens 
 †Immanopterodon implacidus 
 триба: †Hyaenodontini 
 рід: †Hyaenodon 
 †Hyaenodon brachyrhynchus 
 †Hyaenodon chunkhtensis 
 †Hyaenodon dubius 
 †Hyaenodon eminus 
 †Hyaenodon exiguus 
 †Hyaenodon filholi 
 †Hyaenodon gervaisi 
 †Hyaenodon heberti 
 †Hyaenodon leptorhynchus 
 †Hyaenodon minor 
 †Hyaenodon pervagus 
 †Hyaenodon pumilus 
 †Hyaenodon requieni 
 †Hyaenodon rossignoli 
 †Hyaenodon weilini 
 †Hyaenodon yuanchuensis 
 підрід: †Neohyaenodon (парафілетична група) 
 †Hyaenodon gigas 
 †Hyaenodon horridus 
 †Hyaenodon incertus 
 †Hyaenodon macrocephalus 
 †Hyaenodon megaloides 
 †Hyaenodon milvinus 
 †Hyaenodon mongoliensis 
 †Hyaenodon montanus 
 †Hyaenodon vetus 
 підрід: †Protohyaenodon (парафілетична група) 
 †Hyaenodon brevirostrus 
 †Hyaenodon crucians 
 †Hyaenodon microdon 
 †Hyaenodon mustelinus 
 †Hyaenodon raineyi 
 †Hyaenodon venturae

Примітки 

Родини ссавців